

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 4 июля

Национальные 
  — День королевы.
  — День Джузеппе Гарибальди.
  — День конституции.
  — День памяти жертв геноцида еврейского народа.
  — День семьи.
  — День рождения королевы Сони Харальдсен.
  — .
  — День освобождения.
  — День независимости.
  — День судебного эксперта.
  — День Национальной полиции Украины.
  — .

Религиозные 
  Католицизм
 — Память блаженной Катрин Жарриж;
 — память святой Изабеллы Португальской;
 — память святого Ульриха Аугсбургского;
 — память Одо Кентерберийского;
 — память .

  Православие
 — Память мученика Иулиана Тарсийского (ок. 305);
 — обре́тение мощей преподобного Максима Грека (1996);
 — память священномученика Терентия, епископа Иконийского (I);
 — память преподобных Иулия, пресвитера, и Иулиана, диакона (V);
 — память мучеников Арчила II, царя Иверского (744), и Луарсаба II, царя Карталинского (1622) (Грузинская православная церковь);
 — память священномученика Иоанна Будрина пресвитера (1918);
 — память преподобного Георгия (Лаврова), исповедника, архимандрита Даниловского (1932);
 — память священномучеников Алексия Скворцова, Павла Успенского и Николая Розанова пресвитеров, преподобномученика Ионы (Санкова), иеромонаха (1938);
 — память мученика Никиты Сухарева (1942).

Именины 
 Католические: Берта, Изабелла, Ода/Одо, Ульрих.
 Православные: Алексей, Анастасий, Анастасия, Антоний, Арчил, Афродисий, Василиса, Георгий, Дато, Иван, Иона, Келсий, Луарсаб, Максим, Марионилла, Никита, Николай, Павел, Руф, Терентий, Феодор, Юлиан, Юлий.

События 
См. также: :Категория:События 4 июля

До XIX века 
 414 — сестра малолетнего императора Феодосия II Пульхерия принимает титул августы и становится регентом вместо префекта Антемия.
 1054 — вспышка сверхновой звезды в созвездии Тельца, результат которой — Крабовидная туманность.
 1631 — в Париже открылось первое агентство по занятости — адресное бюро.
 1776 — учреждена Галерея Альбертина в Вене.
 1776 — подписана Декларация независимости США.
 1784 — император Священной Римской Империи Иосиф II аннулировал конституцию Венгрии и повелел перевезти венгерскую корону в Вену.

XIX век 
 1817 — в США начато сооружение канала Эри, соединяющего одноимённое озеро с рекой Гудзон.
 1819 — из Кронштадта в кругосветное плавание отправились шлюпы «Восток» и «Мирный». Во время этой экспедиции был открыт «шестой» континент.
 1832
 В Бостоне детским хором впервые исполнен патриотический гимн «Америка».
 В Санкт-Петербурге основан Зоологический музей.
 1855 — вышло первое издание сборника стихов Уолта Уитмена «Листья травы».
 1862 — во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Десятилетняя девочка стала настаивать, чтобы он записал всю историю. Доджсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книжку «Алиса в Стране чудес».
 1865 — в издательстве «Macmillan and Co» вышло первое издание книги Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес».
 1874 — построен первый мост через Миссисипи.
 1876 — в Сан-Франциско открылась первая в мире выставка электротехнических товаров.
 1878 — введение в России института урядников (нижние чины уездной полиции, ближайшие помощники становых приставов).
 1886 — в городке Прескотт (штат Аризона) американский ковбой Буффало Билл продемонстрировал первое соревнование по родео.
 1892 — в государстве Самоа произошло два 4 июля подряд, поскольку по распоряжению короля Самоа перешло в часовой пояс, находящийся на 24 часа назад — к востоку от линии перемены дат, чтобы облегчить торговлю с США.
 1894 — вопреки сопротивлению монархистов провозглашена республика на Гавайских островах.

XX век 
 1903 — президент Рузвельт торжественно объявил об открытии тихоокеанской линии связи, разослав по кабелю, проложенному по дну Тихого океана, сообщения по всему миру.
 1906 — Великобритания, Франция и Италия выступили гарантами независимости Эфиопии.
 1915 — прах автора «Марсельезы» Руже де Лиля перезахоронен в Доме инвалидов в Париже.
 1918 — в газете «Вольность» помещена заметка «Освобождение Куприна». В начале весны писатель был арестован органами ВЧК за публикацию статьи в защиту великого князя Михаила.
 1920 — спектаклем «Маугли» открылся Первый Государственный театр для детей, созданный 17-летней Натальей Сац.
 1924 — начало установления дипломатических отношений между СССР и Албанией.
 1940 — завершилось присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР.
 1941
 Немецкими оккупационными войсками казнены представители польской интеллигенции Львова.
 Большая хоральная синагога Риги (как и все остальные рижские синагоги) была сожжена нацистами.
 Коммунистическая партия Югославии объявляет о начале партизанской войны против немецко-фашистских захватчиков.
 1946
 Кёнигсберг переименован в Калининград.
 Признана независимость Филиппин.
 1948 — столкновение в небе над Нортвудом к северу от Лондона Douglas DC-6 Скандинавских авиалиний и Avro York Королевских Военно-воздушных сил. Погибли все 39 пассажиров и членов экипажа обоих самолётов — крупнейшее столкновение в небе Великобритании.
 1950 — в эфир вышла радиостанция «Свободная Европа».
 1954 — финал чемпионата мира по футболу 1954: сборная ФРГ обыграла сборную Венгрии со счётом 3:2, хотя к 8-й минуте уступала 0:2
 1957 — первый полёт пассажирского самолёта Ил-18.
 1958
 На атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол» впервые запущен атомный реактор.
 Харьковский тракторный завод выпустил свой 500-тысячный трактор.
 1959 — Ямайка получила право внутреннего самоуправления, оставаясь в составе Вест-Индской Федерации.
 1960 — на флаге США прибавлена 50-я звезда в честь присоединения Гавайских островов.
 1961
 Открытие 7-го Всеармейского совещания комсомольских работников.
 Авария на советской атомной субмарине К-19.
 1962 — образована компания грамзаписи «Island Records».
 1966 — «Битлз» вызвали скандал на Филиппинах, не прибыв на приём, организованный женой президента страны Имельдой Маркос.
 1969
 140 тысяч человек собрались на поп-фестиваль в Атланте, чтобы увидеть «Led Zeppelin» и Дженис Джоплин. Тогда же выступила группа «Grand Funk Railroad».
 Джон Леннон объявил журналистам, что создал новую группу «The Plastic Ono Band».
 Диктатор Испании генерал Франко предложил всем жителям Гибралтара свободно принять испанское гражданство.
 1972 — в Пхеньяне и Сеуле опубликовано совместное заявление Севера и Юга, подписанное в результате переговоров между официальными представителями КНДР и Южной Кореи и определяющее основные принципы мирного объединения Кореи.
 1975 — острова Кабо-Верде обрели независимость от Португалии.
 1976 — Операция «Энтеббе»: израильские спецслужбы освободили заложников в угандийском аэропорту Энтеббе. В ходе перестрелки были убиты 5 израильтян,6 террористов и 23 угандийца. 101 заложник был спасён.
 1982 — спустя три года после развода с первой женой Оззи Осборн женился вторично на Шэрон Арден (), дочери своего менеджера. Сегодня у них трое детей, а Шэрон стала его личным менеджером.
 1986 — президент США Рональд Рейган в присутствии президента Франции Франсуа Миттерана () торжественно открыл после реконструкции Статую Свободы в Нью-Йорке.
 1987 — в Москве прошёл 4-й фестиваль «За мир» с участием «The Doobie Brothers», «Santana», «Bonnie Raitt», а также советских рок-групп.
 1989 — пилот самолёта МиГ-23 ВВС СССР, взлетевшего в Польше, катапультировался на 41-й секунде полёта; неуправляемый самолёт пролетел 900 км и упал в Бельгии после того, как у него кончилось топливо. При падении на земле погиб 1 человек.
 1991 — в России принят закон об Арбитражном суде.

XXI век 
 2001 — под Иркутском разбился самолёт Ту-154М компании Владивосток Авиа, погибли 145 человек.
 2003 — Туркменбаши запретил поступать в вузы сразу после школы.
 2004 — сборная Греции по футболу впервые стала чемпионом Европы, обыграв в финале сборную Португалии.
 2005 — снаряд экспедиции Deep Impact произвёл столкновение с кометой Темпеля 1.
 2008 — взрыв в Минске.
 2012 — официально объявлено об открытии в ЦЕРНе новой частицы, по свойствам похожей на предсказанный бозон Хиггса.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 4 июля

До XIX века 
 1477 — Авентин (ум. 1534), баварский учёный-гуманист, историк, филолог, просветитель.
 1546 — Мурад III (ум. 1595), 12-й султан Османской империи (1574—1595).
 1610 — Поль Скаррон (ум. 1660), французский писатель-романист, драматург и поэт («Вергилий наизнанку» и др.).
 1659 — граф Пётр Апраксин (ум. 1728), русский военачальник и государственный деятель, участник Северной войны, сподвижник Петра I.
 1661 — Иван Бутурлин (ум. 1739), русский генерал, сподвижник Петра I, участник Северной войны.
 1676 — Хосе Каньисарес (ум. 1750), испанский драматург.
 1694 — Луи-Клод Дакен (ум. 1772), французский композитор, органист и клавесинист.
 1753 — Жан-Пьер Франсуа Бланшар (ум. 1809), французский изобретатель и воздухоплаватель; 7 января 1785 г. вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересёк Ла-Манш на воздушном шаре.
 1765 — граф Пьер-Антуан Дюпон де л’Этан (ум. 1840) французский полководец, дивизионный генерал.
 1782 — Александр Бенкендорф (ум. 1844), российский военный и государственный деятель, шеф жандармов, Главный начальник III отделения (1826—1844).
 1790 — сэр Джордж Эверест (ум. 1866), британский географ и геодезист, в честь которого назвали Джомолунгму, высочайшую вершину Земли.
 1799 — Оскар I (урожд. Жозеф-Оскар Бернадот; ум. 1859), король Швеции и Норвегии (1844—1859).

XIX век 
 1802 — Йозеф Лабицкий (ум. 1881), чешский капельмейстер и композитор музыки для танцев.
 1804 — Натаниел Готорн (ум. 1864), американский писатель.
 1807 — Джузеппе Гарибальди (ум. 1882), полководец, политик и революционер, генерал, народный герой Италии.
 1815 — Павел Федотов (ум. 1852), русский художник, академик живописи, график.
 1826 — Стивен Фостер (ум. 1864), американский композитор, поэт-песенник и певец.
 1842 — Герман Коген (ум. 1918), немецкий философ-идеалист.
 1846 — Иван Жданов (ум. 1901), русский литературовед и фольклорист, академик Петербургской АН.
 1853 — Эрнст Отто Бекман (ум. 1923), немецкий химик, изобретатель дифференциального термометра.
 1859 — Шарль Диль (ум. 1944), французский историк, автор многих работ по истории Византии.
 1868 — Мария Андреева (ум. 1953), русская актриса, общественный и политический деятель.
 1872 — Гастон Монтегюс (ум. 1952), французский певец, автор песен, общественный деятель.
 1880 — Стеллан Рюэ (ум. 1914), датский кинорежиссёр, внёсший заметный вклад в развитие раннего немецкого кинематографа.
 1883 — Руб Голдберг (ум. 1970), американский рисовальщик мультфильмов, скульптор, писатель, инженер и изобретатель.
 1884 — Луи Мейер (ум. 1957), американский кинопродюсер, глава кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer.
 1889 — Джозеф Руттенберг (ум. 1983), американский кинооператор и фотожурналист.
 1891 — Петро Панч (ум. 1978), украинский советский писатель.
 1899 — Александр Пирогов (ум. 1964), оперный певец (бас), солист Большого театра, народный артист СССР.
 1900 — Робер Деснос (ум. 1945), французский поэт, писатель, журналист.

XX век 
 1902 — Джордж Мерфи (ум. 1992), американский актёр, танцор и политик, лауреат премии «Оскар».
 1908 — Аурелио Печчеи (ум. 1984), итальянский менеджер (компания Fiat) и общественный деятель.
 1910 — Глория Стюарт (ум. 2010), американская актриса.
 1913 — Татьяна Еремеева (ум. 2012), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
 1917 — Манолете (погиб в 1947), знаменитый испанский тореро.
 1918
 Владимир Библер (ум. 2000), советский и российский философ, культуролог, автор концепции «Диалог культур».
 Павел Коган (погиб в 1942), советский поэт.
 1921 — Жерар Дебрё (ум. 2004), американский экономист французского происхождения, лауреат Нобелевской премии (1983).
 1924 — Эва Мари Сейнт, американская актриса, обладательница премии «Оскар» (1955).
 1926
 Альфредо Ди Стефано (ум. 2014), аргентинский и испанский футболист.
 Ермек Серкебаев (ум. 2013), казахский оперный и камерный певец (баритон), актёр, педагог, народный артист СССР.
 1927
 Джина Лоллобриджида (ум. 2023), итальянская актриса.
 Нил Саймон (ум. 2018), американский драматург и сценарист.
 1930
 Фрунзик Мкртчян (ум. 1993), советский и армянский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист СССР.
 Юрий Тюкалов (ум. 2018), заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер по академической гребле, двукратный олимпийский чемпион.
 Штефан Угер (ум. 1993), словацкий кинорежиссёр и сценарист.
 1939
 Абду-ль-Азиз Абду-ль-Гани (ум. 2011), премьер-министр Йемена.
 Адольф Шапиро, советский, латвийский и российский театральный режиссёр и педагог.
 1940 — Алла Латынина, советский и российский литературовед, литературный критик, журналист.
 1947 — Лембит Ульфсак (ум. 2017), советский и эстонский актёр театра и кино, кинорежиссёр.
 1948 — Рене Арну, французский автогонщик, пилот «Формулы-1».
 1950 — Артём Тарасов (ум. 2017), советский и российский предприниматель, политик, первый в СССР официальный миллионер.
 1952 — Альваро Урибе, президент Колумбии (2002—2010).
 1957 — Дмитрий Назаров, актёр театра и кино, телеведущий, народный артист России.
 1958 — Кирк Пенгилли, австралийский музыкант, автор песен, участник рок-группы INXS.
 1959 — Игорь Христенко, российский юморист, пародист, актёр театра и кино.
  — Пэм Шрайвер, американская теннисистка, экс-третья ракетка мира.
  — Анри Леконт, французский теннисист, экс-пятая ракетка мира.
  — Хорас Грант, американский баскетболист, 4-кратный чемпион НБА.
 1966 — Антон Носик (ум. 2017), российский и израильский стартап-менеджер, журналист, общественный деятель, один из «отцов Рунета».
 1971 — Кейт Дики, шотландская театральная, телевизионная и киноактриса («Игра престолов», «Прометей»).
 1975 — Армен Гаспарян, российский журналист, радиоведущий, писатель, публицист, общественный деятель.
 1976 — Евгения Медведева-Арбузова, российская лыжница, чемпионка и бронзовый призёр Олимпийских игр (2006).
  — Эмиль Мпенза, бельгийский футболист.
  — Юлия Зимина, российская телеведущая и актриса.
 
 Эра Истрефи, косоварская певица и автор-исполнитель.
 Александр Смирнов, российский рэп-исполнитель и автор песен.
  — Даниель Дуйшебаев, испанский гандболист, двукратный чемпион Европы.

XXI век 
  — Полина Богусевич, российская певица.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 4 июля

До XIX века 
 1546 — Хайреддин Барбаросса (р. 1475), османский корсар, флотоводец и вельможа, адмирал, правитель Алжира (1525—1546).
 1761 — Сэмюэл Ричардсон (р. 1689), английский писатель.

XIX век 
 1826
 Джон Адамс (р. 1735), первый вице-президент и второй президент США (1797—1801).
 Томас Джефферсон (р. 1743), 3-й президент США (1801—1809), один из авторов Декларации независимости.
 1829 — Иероним Кирилов (в миру Иван; р. 1765) — архимандрит РПЦ; ректор Пермской семинарии и Томского уездного и Томского приходского духовных училищ.
 1831 — Джеймс Монро (р. 1758), 5-й президент США (1817—1825).
 1848 — Франсуа Рене де Шатобриан (р. 1768), французский писатель и политик.
 1851 — Карл Фридрих фон Ледебур (р. 1785), немецкий учёный, педагог и путешественник на русской службе.

XX век 
 1902 — Вивекананда (р. 1863), индийский философ и общественный деятель.
 1905 — Элизе Реклю (р. 1830), французский географ и историк, анархист, участник Парижской коммуны.
 1910 — Джованни Вирджинио Скиапарелли (р. 1835), итальянский астроном.
 1913 — Надежда Забела-Врубель (р. 1868), русская певица (сопрано), жена и муза М. А. Врубеля.
 1921 — Антоний Грабовский (р. 1857), польский инженер-химик, поэт.
 1934
 Мария Кюри (р. 1867), французский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по физике (1903) и по химии (1911).
 Хаим Нахман Бялик (р. 1873), еврейский писатель.
 1939 — Луис Уэйн (р. 1860), английский художник.
 1941 — погиб Степан Супрун (р. 1907), советский лётчик-испытатель и истребитель, дважды Герой Советского Союза.
 1946 — Отенио Абель (р. 1875), австрийский палеонтолог.
 1948 — Монтейру Лобату (р. 1882), бразильский писатель, переводчик, художественный критик.
 1964 — Самуил Маршак (р. 1887), советский поэт, драматург, переводчик, критик.
 1969 — погиб Михаил Хергиани (р. 1932), советский альпинист, семикратный чемпион СССР.
 1970 — Барнетт Ньюман (р. 1905), американский художник-абстракционист.
 1992
 Астор Пьяццолла (р. 1921), аргентинский музыкант и композитор.
 Людмила Целиковская (р. 1919), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
 Степан Ожигин (р. 1916), театральный актёр, народный артист РСФСР.
 1993 — Роман Качанов (р. 1921), режиссёр, сценарист, один из основателей советской кукольной мультипликации.
 1997 — Бенгт Даниельссон (р. 1921), шведский этнограф, участник экспедиции на плоту «Кон-Тики».
 1998
 Виктор Корецкий (р. 1909), советский график, художник-плакатист.
 Януш Пшимановский (р. 1922), польский писатель, поэт, публицист.
 2000 — Юрий Клинских (Хой) (р. 1964), лидер группы «Сектор газа».

XXI век 
 2003 — Барри Уайт (р. 1944), американский певец.
 2006 — Андрей Краско (р. 1957), российский актёр театра и кино.
 2011 — Отто фон Габсбург (р. 1912), кронпринц Австро-Венгрии.
 2017
 Даниил Гранин (р. 1919), русский писатель, киносценарист, общественный деятель.
 Светлана Кармалита (р. 1940), советский и российский киносценарист, лауреат Государственной премии СССР.
 2020 — Бхактичару Свами (р. 1945), кришнаитский религиозный деятель ученик Бхактиведанты Свами Прабхупады.

Приметы 
 Терентий. В этот день зацветает липа, чай из золотистых лепестков которой защищает от простуды.

См. также

Примечания